Stanisław Kubisa ps. „Lis” (ur. 22 kwietnia 1897 w Siewierzu, zm. 27 lutego 1969) – polski ziemianin, przedsiębiorca, żołnierz piechoty Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, w latach 1938–1939 radny w gminie Siewierz.

Życiorys 
Był synem Feliksa i Julianny z Pyrzów. Urodził się 22 kwietnia 1897 r. w Siewierzu w rodzinie z tradycjami i przywilejami rzemieślniczymi Księstwa Siewierskiego i Wolnego Miasta Siewierz z 27 kwietnia 1792 r.
W czasie I wojny światowej – członek Polskiej Organizacji Wojskowej o pseudonimie „Lis” oraz ochotnik 11 pułku piechoty Ziemi Będzińskiej w stopniu szeregowca. W P.O.W. pełnił funkcję szeregowca od dnia 15 października 1916 r. do 5 listopada 1918 r. oraz od 6 listopada 1918 r. do dnia 22 maja 1921 r. Miał przerwę w służbie czynnej P.O.W. od dnia listopada 1916 r. do stycznia 1918 r. w związku z wyjazdem na Górny Śląsk zaboru niemieckiego „zmuszony do uzyskania pracy zarobkowej z powodu braku środków do utrzymania rodziny”. Został odznaczony m.in. krzyżem P.O.W. oraz Medalem Niepodległości.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w okresie II Rzeczypospolitej był czynnym członkiem Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Zagłębia Dąbrowskiego. W ostatnich wyborach do rady gromadzkiej Siewierza z dnia 22 grudnia 1938 r. został wybrany radnym gromadzkim w gminie Siewierz na podstawie 162 głosów z grona 1667 uprawnionych do głosowania. W 1939 r. pełnił funkcję przewodniczącego komisji przeciwpożarowej gminy Siewierz.

Na podstawie zarządzeń Prezydenta II RP i Wojewody Kieleckiego właściciel rozparcelowanego majątku państwowego Sulików oraz dóbr majorackich Mariino w województwie kieleckim, gdzie został wzniesiony dworek szlachecki oraz willa miejska w stylu dworkowym w centrum Siewierza. Z zawodu rzemieślnik, kontynuował tradycje rzemieślnicze cechu stelmasko-kołodziejskiego w Siewierzu. Ożenił się w Siewierzu z Marianną z Błachów z którą miał trzy córki Władysławę, Stanisławę i Teresę.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Siewierzu
Polscy ziemianie
Urodzeni w 1897
Zmarli w 1969